Sierra este un nume propriu originar din limba spaniolă, care se poate referi la:

Munți și lanțuri montane 

 Sierra (Ecuador)
 Sierra (Peru)
 Sierra de las Nieves, în Andaluzia, Spania
 Sierra Juárez, lanț montan din Baja California, Mexic 
 Sierra Madre, numeroase lanțuri montane 
 Vedeți Sierra Madre (dezambiguizare)
 Sierra San Pedro Mártir, lanț montan din statul mexican Baja California

Locuri

Columbia 

 * Sierra Nevada de Santa Marta National Park din nordul Columbiei

Spania 

 Sierra Nevada National Park, din Andaluzia, Spania
 Sierra Nevada Observatory, Granada, Spain

Statele Unite ale Americii

Două comitate 

 Vedeți Comitatul Sierra (dezambiguizare)

Locuri din Statele Unite 

 Sierra Sky Park Airport din Fresno, California
 Sierra National Forest, din California, Statele Unite
 Sierra Valley, California, din comitatele Plumas și Sierra
 High Sierra Trail, din California

Venezuela 

 Sierra Nevada National Park (Venezuela)

Țară 

 Sierra Leone, pe coasta de vest a Africii

Organizații 

 Sierra Bullets, o fabrică de muniții
 Sierra Club, organizație de mediu din United States
 Sierra Club of Canada, organizație de mediu din Canada
 Sierra Entertainment, companie de jocuri pe calculator, subsidiară a Activision Blizzard
 Sierra Semiconductor, companie de smiconductori
 Sierra Wireless, fabricant de echipament de telefonie fără fir

Filme 

 Sierra (TV series), un program din anii 1974 - 1975 al rețelei de televiziune NBC

Oameni 

 Ciara, cântăreață americană (pronunțată "sierra")
 Javier Sierra, jurnalist spaniol
 Jessica Sierra, concurent la seria American Idol 4
 Rubén Sierra, jucător profesionist de baseball

Muzică 

 Sierra (grup), grup muzical american

Alte utilizări 

 Acme Sierra, avion experimental american construit în 1948
 Ford Sierra, vehicul produs de Ford Motor Company
 GMC Sierra, un vehicul tip camionetă produs de General Motors
 Jamón serrano, expresie din spaniolă desemnând Șuncă Sierra
 Scomberomorus sierra, a Pacific coast Spanish mackerel 
 Sierra este cuvântul desemnat din alfabetul fonetic al NATO pentru litera S (literă)
 Sclass - submarin Sierra submarin nuclear de atac al Marinei Rusiei
 Sierra College, colegiu al comunității din Rocklin, California
 Sierra Mist, băutură ne-alcolică
 Sierra Nevada Brewing Company, companie de fabricare a berii din California
 Sierra, unul din personajele negative ale seriei The Land Before Time VII

Vezi și 

 Cera
 High Sierra
 Serra

Nume proprii